Nikolai Ustrjalow () ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Gerassimowitsch Ustrjalow (1805–1870), russischer Historiker und Archäograph 
 Nikolai Wassiljewitsch Ustrjalow (1890–1937), russischer Philosoph und Publizist